Kiskunhalas beschreibt:

die ungarische Stadt, siehe Kiskunhalas
die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Kiskunhalas
den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Kiskunhalas